Auvergne-Rhône-Alpes [] () ist eine französische Region, die am 1. Januar 2016 aus dem Zusammenschluss der bisherigen Regionen Auvergne und Rhône-Alpes entstanden ist. Der Name bildet sich aus der alphabetischen Reihenfolge der fusionierten Regionen und wurde zunächst als vorläufiger Name vergeben. Nach einem Beschluss des Regionalrats wurde er zum 1. Oktober 2016 vom Conseil d’État als endgültiger Name bestätigt.

Auvergne-Rhône-Alpes ist mit 70.795 km² die drittgrößte Region (ohne Übersee-Regionen) und hat  Einwohner (Stand: ), womit sie nach der Einwohnerzahl die zweitgrößte Region nach der Île-de-France ist. Sie unterteilt sich in die 13 Départements Ain,  Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Metropole Lyon, Puy-de-Dôme, Rhône und Savoie. Sie grenzt (im Uhrzeigersinn) an die Region Bourgogne-Franche-Comté, die Schweiz, Italien sowie die Regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur, Okzitanien, Nouvelle-Aquitaine und Centre-Val de Loire.

Verwaltungssitz der Region ist Lyon. Präsident ist Laurent Wauquiez.

Städte 
Die bevölkerungsreichsten Städte der Region Auvergne-Rhône-Alpes sind:

Politik

Politische Gliederung 
Die Region Auvergne-Rhône-Alpes untergliedert sich in 13 Départements.

Regionalrat 
Ergebnis der Wahl des Regionalrates vom 13. Dezember 2015:

 Liste Laurent Wauquiez (Union de la Droite aus LR, UDI und MoDem): 40,61 % = 1.201.528 Stimmen, 113 Sitze
 Liste Jean-Jack Queyranne (Union de la Gauche aus PS, PRG, EELV und FG): 36,84 % = 1 089 791  Stimmen, 57 Sitze
 Liste Christophe Boudot (FN): 22,55 % = 667.084 Stimmen, 34 Sitze

Weblinks 

 Offizielle Webpräsenz der Region Auvergne-Rhône-Alpes (französisch)

Einzelnachweise 

Französische Region
Gegründet 2016
Organisation (Lyon)